Usabiaga ist der Familienname von:

 Ana Usabiaga Balerdi (* 1990), spanische Radsportlerin
 Irene Usabiaga Balerdi (* 1993), spanische Radsportlerin